Ешлі Барті повинна була захищати титул, але пішла з тенісу в березні 2022 року.

Перша ракетка світу Іга Свйонтек починала турнір з 35 виграшами поспіль, що є 16-ю безпрограшною серією у відкриту еру. Безпрограшна серія закінчилася поразкою від Алізе Корне у третьому колі. Як наслідок утворилася серія з 37 перемог поспіль, що є 12-м показником з початку відкритої ери.

Серена Вільямс отримала вайлдкард для участі в турнірі, що є поверненням у теніс після більш ніж річної відсутності через травму правої литки, яку вона отримала на тому ж турнірі. Вона намагалася виграти 24 мейджор в одиночному розряді й зрівнятися з рекордом Маргарет Корт, але вибула вже в першому колі після поразки від Армоні Тан.

Алізе Корне грала в основному турнірі мейджора 62-ий раз поспіль, що є повторенням рекорду Ай Суґіями.

Уперше у вирішальному сеті використовувався тайбрейк до 10 очок і втретє тайбрейк узагалі.

Успіхи та невдачі українок 
Україну в турнірі представляли Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Леся Цуренко.

У першому колі Калініна перемогла угорку Анну Боднар, Цуренко виграла у британки Джоді Барредж, Костюк здолала британку Кеті Свон, а Ястремська програла румунці Ані Богдан.

У другому колі Костюк поступилася китаянці Чжан Шуай, а Калініна — Цуренко. У третьому колі Цуренко програла німецькій тенісистці Юле Німаєр.

Сіяні тенісистки 
Посів проводився на основі рейтингу WTA/

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди 

Джерела

Захищений рейтинг

Відібралися з кваліфікації

Щаслива лузерка

Знялися

Відсторонені тенісистки 

Всеанглійський клуб лаун тенісу та крокету відсторонив російських та білоруських тенісисток, проголошуючи що «в умовах такої несправедливої та безпрецедентної військової агресії було б неприйнятним, якби російський режим отримав будь-яку користь від участі російських або білоруських гравців у Турнірі».

Не заявлялися

Заявлялися 

Рейтинг станом: 16 травня 2022Джерела:

Посилання

Примітки

Посилання 
 Заявки
 Сітка

Women's Singles
Wimbledon Championships — Women's Singles